Обь может означать:

Топоним

Река 
 Обь — река в Западной Сибири.

Населённый пункт 
 Обь — город в Новосибирской области.
 город Обь — городской округ в Новосибирской области.

Железнодорожные станции 
 Обь — железнодорожная станция Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги (в 1896—1934 годах — железнодорожная станция Толмачёво Западно-Сибирской железной дороги).
 Крушение на станции Обь
 Обь — железнодорожная станция Средне-Сибирской железной дороги в 1896—1909 годах, ныне Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги.

Техника 
 «Обь» — советский дизель-электроход.
 «Обь» — советское, затем российское госпитальное судно проекта 320.
 «Обь» — серия моторных лодок.
 «Обь» — российский дизель-электрический портовый ледокол.
 «Обь» — серия радиолокаторов.

См. также 
 Обская губа
 Обское море